Коленково — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Коленково — деревня в Заволжском районе Ивановской области.
 Коленково — деревня в Чухломском районе Костромской области.